Каарло Эдвард Кивекяс (, до 1880 — Backman; 6 декабря 1866, Коувола — 19 февраля 1940, Хямеэнлинна) — военачальник Российской императорской армии (1890—1918), генерал-майор (1916); исполняющий обязанности Верховного главнокомандующего Силами обороны Финляндии (июль—сентябрь 1919), генерал-лейтенант (1928).

В некоторых источниках Эдуард Карлович Кивекэс.

Биография 
Образование получил окончив Финский нормальный лицей в Хямеэнлинне.

В службу вступил 3 июня 1888 года. По окончании Финляндского кадетского корпуса во Фридрихсгаме выпущен офицером артиллерии в Туркестанскую конно-горную батарею Российской императорской армии. Подпоручик (пр. 10.08.1890; ст. 10.08.1889). В  мае 1893 участвовал в военных действиях отряда генерала М. Е. Ионова против афганских войск, окончившихся вытеснением последних с Памира. Поручик (ст. 10.08.1893). Штабс-Капитан (пр. 23.04.1898; ст. 23.04.1898). Капитан (ст. 23.04.1902). Подполковник (ст. 21.08.1905). Неоднократно занимал должность начальника Памирского отряда (1897-1899; 1901-1902; 1905-1908). Состоял в распоряжении Командующего войсками Туркестанского Военного округа (с 02.12.1906). Окончил Офицерскую артиллерийскую школу "успешно" (15.01.1909–24.09.1909). Командир Туркестанской конно-горной батареи (18.06.1908-31.08.1910). Полковник (пр. 1910; ст. 31.08.1910; за отличие). Командир 2-го конно-артиллерийского дивизиона (31.08.1910-28.11.1913). Командир 1-го конно-горного артиллерийского дивизиона (с 28.11.1913; по данным ПС с 27.11.1913; сдал должность 10.01.1914). 

Во время Первой мировой войны командиром 1-го конно-горного арт. дивизиона (на 09.09.1915), затем  командующим 113-й арт. бригадой (с 11.05.1916). На 01.08.1916 г. в том же чине и должности. Генерал-майор (пр. 21.12.1916; ст. 25.09.1916) с утверждением в должности. Вступил в командование 113-й пех. дивизией (19.10.1917). В связи с "украинизацией" 113-й пех. дивизии утвержден начальником дивизии (16.12.1917). По расформировании 113-й пехотной дивизии, как оставшийся за штатом, "отправился к своему воинскому начальнику" (03.04.1918). 

С июля 1918 года — в Финляндии, принят с чином генерал-майора (05.08.1918). С июля по сентябрь 1919 года — Верховный главнокомандующий Сил обороны Финляндии.

В июле 1919 года генерал  потребовал от К. Кивекяса склонить К. Ю. Стольберга к снятию своей кандидатуры на выборах президента (в пользу Г. Маннергейма), а также информировал его о возможном восстании. К. Кивекяс отказал Й. Игнатиусу, раскрыл план восстания правительству и своим приказом запретил военнослужащим вмешиваться в политические дела. В сентябре 1919 года К. Кивекяс был смещён с должности главнокомандующего и назначен начальником войск береговой обороны (с марта 1921 года состоял членом Комитета по делам обустройства береговой обороны), а также инспектором артиллерии. Занимался вопросами укрепления Ладоги, развития фортов на берегах Финского залива и организации войск противовоздушной обороны.

Выйдя в отставку в 1928 году в звании генерал-лейтенанта, работал в министерстве обороны Финляндии. До начала войны жил в Терийоки.

Похоронен на кладбище Ahvenisto в Хямеэнлинне.

Семья 

 Отец — Карл Бэкман (Karl Backman), один из первых предпринимателей Коуволы.
 Мать — Мария Хенрика (Maria Henrika).
 Жена (в 1-м браке) — Елизавета Викторовна Мединская.
 Жена (во 2-м браке) — Наталия Николаевна Янцына (Natalia Jantzin Kivekäs; 31.10.1879, Коканд — 10.4.1965; похоронена на кладбище Ahvenisto);
 дочь (удочерённая сирота) — Ольга (урождённая Гульбегим (англ. яз.: Gulj Begim) — её отец афганец по имени Баракат, а мать шугнанка по имени Беназир; в замужестве Olga Kivekäs Loikkanen (01.05.1902—14.03.1985, похоронена на кладбище Ahvenisto). Была замужем за (15.04.1897—14.02.1990), личным переводчиком президента Урхо Кекконена в 1950—1960-е годы с/на русский язык.

Награды 
 Орден Святого Владимира   4-й ст. (16.04.1907), 3-й ст. (ВП 06.06.1914), 4-й ст. (ВП 09.09.1915);
 Орден Святого Станислава  3-й ст. (14.05.1896), 2-й ст. (14.08.1903); 
 Орден Святой Анны 3-й ст. (24.09.1900), 2-й ст. с мечами (02.06.1915); 
 Георгиевское оружие  
 Военный орден Лачплесиса 2 класса

Память 
 В городе Хорог, на Памире, есть отель его имени.
 Планируют, по словам руководителя Фонда имени Эдуарда Кивикэса Айдибека Бекмуроди, одну из улиц Хорога назвать именем офицера Русской армии.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 Худоназаров Д. Первый русский правитель Памира (Памяти Эдуарда Карловича Кивекэса). // Памирская экспедиция (статьи и материалы последних исследователей). — М., 2006. — С.219—221.
 Котюкова Т. В. «Я дал бухарцам знать, что подобного насилия не допущу…» // Военно-исторический журнал. — 2008. — № 9. — С.61-65.

Ссылки 
 
 
 

Участники Среднеазиатских походов
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники иностранной военной интервенции в России‎
Выпускники Финляндского кадетского корпуса
Генералы Финляндии